magistrala komunikacyjna (informatyka, grafika, programy BIOS)
 szyna sterująca (kontrolna)
 szyna adresowa (rdzeniowa)
 szyna danych
 Magistrala systemu oscyloskopu – w oscyloskopie cyfrowym
 topologia magistrali
 magistrala (archeologia)
 Magistrala Tatrzańska – szlak turystyczny
 Magistrala – radziecka operacja w Afganistanie
 Magistrala – film ZSRR z 1983 roku

Zobacz też 
 Centralna Magistrala Kolejowa
 Magistrala węglowa